Lâmina - parte afiada de instrumento cortante, geralmente de material duro, capaz de causar lesões cortantes
Lâmina (microscopia) - placa de vidro na qual se coloca o material para estudo em microscópio óptico.
Limbo (botânica) das folhas das plantas verdes ou a lâmina com as mesmas funções das algas.
Lâmina (biologia) - uma estrutura laminar do corpo de muitos animais

Desambiguação